Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Tracy Austin e Betty Stöve che hanno battuto in finale Mima Jaušovec e Virginia Ruzici 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1978